Borbo perobscura is een vlinder uit de familie van de dikkopjes (Hesperiidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd als Parnara perobscura in 1912 gepubliceerd door Hamilton Herbert Druce.

Hesperiinae